Le mot fimbria (au pluriel fimbriae) est un mot latin signifiant frange fréquemment utilisé en biologie et en médecine qui peut représenter : 

 en bactériologie, la fimbria est un appendice que l´on trouve chez de nombreuses bactéries à gram négatif
 dans le cerveau, la fimbria est une fine bande de substance blanche que l´on trouve le long de l´hippocampe
 dans l´appareil reproducteur féminin, la fimbria est une frange de tissu conduisant de l´ovaire aux trompes de Fallope
 Fimbria (bivalve) (Fimbria Megerle von Mühlfeld, 1811), un genre de mollusques de la famille des Lucinidae

Fimbria est également le cognomen du général romain Gaius Flavius Fimbria.

Source 

Homonymie en biologie